Abra
Ou ainda:
Harbour (compilador)

Localidades

Harbor (Oregon)
Charlotte Harbor
Harbour Heights
Bal Harbour
Lake Harbor
Safety Harbor
Harbor Bluffs
Palm Harbor
Desambiguação
Desambiguações de topônimos